Флаг Луганска — один из официальных символов города наравне с гербом. Утверждён в 1995 году одновременно с гербом города, де-юре принят осенью 2006 года.
Флаг города Луганска один из официальных символов города наравне с гербом. Представляет собой лазоревого цвета полотнище прямоугольной формы с соотношением сторон 2:3. В центре флага изображён герб города Луганска. Флаг утверждён в 1995 году, де-юре принят осенью 2006 года. Флаг используется в большинстве официальных документов и вывешивается на зданиях городских организаций управления.11 мая 2012 года флаг был поднят над Эльбрусом группой альпинистов.

Описание 
На флаге (пропорция 2:3) в лазоревом поле изображён герб Луганска.

Использование 
Флаг используется в большинстве официальных документов и вывешивается на зданиях городских организаций управления. 11 мая 2012 года флаг был поднят над Эльбрусом группой альпинистов.

См. также 

 Герб Луганска

Примечания 

Луганск
Флаг
Флаги 1995 года